Гермерсхайм:

 Гермерсхайм — город в Германии, районный центр, расположен в земле Рейнланд-Пфальц.
 Гермерсхайм — район в Германии.